Le Qatar International 1993 est l'édition 1993 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 12 au . Le tableau est constitué de 32 joueurs dont 8 têtes de série.

Le champion du monde Jansher Khan  remporte le titre en battant Rodney Martin en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic

Liens externes 

Masculin 1993
Squash en 1993
Sport au Qatar en 1993
Sport en novembre 1993